Our Little Corner of the World: Music from Gilmore Girls is de officiële soundtrack van de serie Gilmore Girls.

Tracklist 
Waltz #1, Sam Phillips
What a Wonderful World, Joey Ramone
Child Psychology, Black Box Recorder
Know Your Onion!, The Shins
I Found Love, The Free Design
Car Song, Elastica
Oh My Love, John Lennon
Getting Married, Sam Phillips
Where You Lead, Carole King en Louise Goffin
Clear Spot, Pernice Brothers
One Line, PJ Harvey
I'm the Man Who Murdered Love, XTC
Maybe Next Week, Sam Phillips
Thirteen, Big Star
Human Behaviour, Björk
I Don't Mind, Slumber Party
Tell Her What She Wants to Know, Sam Phillips
It's Alright, Baby, Komeda
God Only Knows, Claudine Longet
Smile, Grant Lee Phillips
O'Oh, Yoko Ono
Rory and Lane, Sam Phillips
Girl From Mars, Ash
My Little Corner of the World, Yo La Tengo

Muziekalbum uit 2002